Onteniente peut désigner :

Patronyme
Fabien Onteniente (né en 1958), réalisateur français ;
Pierre Onténiente (1921-2013), surnommé Gibraltar, secrétaire et ami du chanteur français Georges Brassens ;

Toponyme
Onteniente, nom castillan d'Ontinyent, ville d'Espagne, dans la province de Valence.

Homonymie de patronyme